Règlement peut désigner :

Opération de paiement 
 échange, compensation et règlement, sont des opérations permettant de solder une transaction financière.

Mesures prescrites dans le cadre d'un collectif 
 règlement intérieur, document écrit, régissant les devoirs et droits des membres d'un organisme.

Droit de Propriété Intellectuelle 
 règlement d'usage, document écrit, régissant les règles applicables aux marques spécifiques tels que les marques de garantie ou les marques collectives.

Prescription légale d'ordre public 
 règlement de l'Union européenne, acte de l'Union européenne, Règlement en Droit communautaire.
 règlement en droit public français, acte de portée générale pris par l'exécutif (règlement autonome, règlement organique, règlement d'administration publique, règlement de police).

Décision judiciaire 
 règlement judiciaire
 règlement à l'amiable (ancienne législation), visant à aider les entreprises ayant des difficultés d'obtenir un financement approprié. Aujourd'hui remplacé par la procédure de conciliation et la procédure de sauvegarde.
 règlement de juge, ancienne procédure pour résoudre le conflit survenu entre deux juridictions saisies pour un même différend, et se déclarant toutes deux compétentes (conflit positif), ou au contraire, incompétentes (conflit négatif).

Musique 
 Règlement, chanson de Louis-Ferdinand Céline, dont des bribes sont présentes dans son roman Féerie pour une autre fois. L'écrivain l'a en outre interprétée en 1955, et un enregistrement a été effectué à son insu à ce moment-là.

Voir aussi